Berbek (Berbek)
 Berbek (Waru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing